Kahramonhoi Todżikiston (1992) – 1. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Tadżykistanie. W rozgrywkach wzięło udział 12 drużyn, grając systemem kołowym w 2 rundach. Pierwszym mistrzem Tadżykistanu został zespół Pomir Duszanbe. Tytuł króla strzelców zdobył Umed Alidodow, który w barwach klubu Pomir Duszanbe zdobył 11 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Kahramonhoi Todżikiston

Przypisy

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Tadżykistanie
1992 w piłce nożnej
Tadżykistan w XX wieku
1992 w Azji